Totalizm – dawne określenie totalitaryzmu.
 Totalizm (muzyka) – styl muzyczny.
 Totalizm – zestaw poglądów na temat Boga i Wszechświata głoszonych przez Jana Pająka.